Радаев, Василий:
 Радаев, Василий Иванович (1901—1989) — эрзянский писатель, поэт, переводчик.
 Радаев, Василий Кузьмич (1907—1991) — эрзянский народный поэт, прозаик, редактор, педагог.